Иэн Маккинли (, родился 4 декабря 1989 года в Дублине) — итальянский регбист ирландского происхождения, выступавший на позиции флай-хава. Известен по играм за клуб «Бенеттон» из Про14 и сборную Италии. В 2010 году во время матча за ирландский «Ленстер» получил серьёзную травму, из-за которой ослеп на левый глаз и вынужден был приостановить карьеру, вернувшись в профессиональное регби в 2014 году. Первый в мире профессиональный игрок, получивший право выступать в защитных очках.

Клубная карьера

Ленстер 
Воспитанник школы клуба «Ленстер», выступал за юниорские и молодёжные составы команды, дебютировал в Про12 в 2008 году в возрасте 18 лет. Учился в Дублинском колледже святого Колумбы и параллельно играл за команду «Лэнсдаун». В сезоне 2009/2010 боролся за право занять место резервного флай-хава с  при том, что основным флай-хавом в команде был Джонни Секстон.

Травма и реабилитация 
В январе 2010 года во время игры за дублинский колледж одноклубник Иэна случайно угодил шипами бутсы в лицо регбисту, поранив тому левый глаз. Игрок перенёс серьёзную операцию, на восстановление после которой у него ушло около полугода, прежде чем он смог снова играть хотя бы за второй состав «Ленстера». Однако последующие столкновения в ходе матчей приводили к ухудшению зрения: Маккинли за полтора года полностью ослеп на левый глаз. Опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации, Иэн принял решение завершить игровую карьеру, к чему наставник клуба Джо Шмидт отнёсся с пониманием.

После вынужденного завершения карьеры на помощь пришёл бывший менеджер академии «Ленстера» Колли Макэнти, который предложил Иэну должность тренера в команде «Леонорсо Одерцо» из итальянского города Удине. Иэн согласился и перелетел вместе со своей невестой в Удине. По словам Иэна, который работал также в техническом персонале, из-за травмы у него не было моральных сил даже смотреть матчи, поскольку его сверстники проводили встречи на любительском и профессиональном уровне. Ситуацию спас его брат Филипп, который встретился со студентом Национального колледжа искусства и дизайна по имени Джонни Мерриган: тот вместе с компанией Raleri разработал специальные защитные очки для Маккинли.

Возвращение 
В январе 2014 года World Rugby отменил запрет на выступления для профессионалов, играющих в очках. В 2014 году Маккинли вернулся в регби: начал он как игрок своей же команды «Леонорсо Одерцо», выступавшей в Серии C (четвёртый по силе дивизион Италии): в своей первой мартовской встрече 2014 года он набрал 28 очков, а его клуб победил 65:5. Очки позволили Маккинли набрать прежнюю форму и не только защитить зрение, но и сохранить видение поля. По итогам сезона его клубу не хватило всего одного очка, чтобы выйти в Серию B.

После ещё 10 матчей за «Леонорсо Одерцо» Маккинли принял предложение от клуба «Виадана», у которого был переполнен «Лазарет», и перешёл на позицию флай-хава: в этом клубе он отыграл один сезон в турнире Топ12 (Эччеленца). В 2015 году он стал игроком «Цебре», где выступал в отсутствие ключевых игроков, уезжавших на чемпионат мира 2015 года в Англию и Кубок шести наций 2016. С сезона 2016/2017 играет за «Бенеттон» в Про14.

Сборная 
В 2009 году Маккинли отправился на чемпионат мира среди команд до 20 лет в Японию в составе ирландской сборной, где с командой занял 7-е место. Всего за тот год он сыграл 9 матчей, набрав 49 очков в составе «парней в зелёном».

После своей реабилитации и возвращения в большой спорт Маккинли отыграл три года в Италии и, не будучи заигранным за сборную Ирландии, принял предложение выступать за сборную Италии. Тренер итальянцев Конор О’Ши даже заявил Маккинли на летние тест-матчи 2017 года, однако на поле так и не решился его выпустить. Дебют за «скуадру адзурру» у ирландца состоялся 11 ноября 2017 года в Катании против Фиджи, когда он вышел на 62-й минуте вместо Карло Канны, а на 79-й минуте забил победный штрафной, закрепивший победу итальянцев со счётом 19:10.

Также в апреле 2015 года он сыграл матч за сборную звёзд «Барбарианс» против шотландского клуба «».

Стиль игры 
В связи с потерей зрения на левый глаз Иэн Маккинли вынужден был после возобновления карьеры изменить угол, под которым он пробивал штрафные и реализации, а также двигать руками по-другому при приёме мяча и движении с мячом.

Семья 
Родители — Хорес и Пэм, есть сестра Эмма и брат Филипп. Проживает со своей супругой Корделией в Тревизо. Владеет английским и итальянским языками.

См. также 
 Давидс, Эдгар

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Италии
Игроки РК «Лэнсдаун»
Игроки РК «Ленстер»
Игроки РК «Виадана»
Игроки РК «Цебре»
Игроки РК «Бенеттон»
Слепые спортсмены
Игроки сборной Италии по регби